Лучшие синглы США 1977 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1977 год.

Список 1977 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1977 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1977 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1977 год в музыке США